Calle de Velarde puede hacer referencia a:
 Calle de Velarde (Madrid)
 Calle de Velarde (Segovia)